Финал 3-го Кубка Европы по лёгкой атлетике прошёл в августе 1970 года в двух городах. Женщины соревновались 22 августа на стадионе «Непштадион» в венгерском Будапеште, мужчины определяли сильнейших неделей позже, 29—30 августа на Олимпийском стадионе шведского Стокгольма. На старт вышли 7 сильнейших сборных континента среди мужчин и 6 — среди женщин, отобравшиеся ранее по итогам трёх полуфиналов. Участники боролись за командные очки в 20 мужских и 13 женских легкоатлетических дисциплинах.

В программе Кубков Европы дебютировали две новые дисциплины, бег на 1500 метров и эстафета 4×400 метров среди женщин. Дистанция женского барьерного спринта увеличилась с 80 до 100 метров.

В женском прыжке в длину результат Хайде Розендаль (6,80 м) всего 2 сантиметра уступил мировому рекорду.

Харальд Норпот из ФРГ в третий раз из трёх выиграл бег на 5000 метров на Кубке Европы. Аналогичного достижения добился Вольфганг Нордвиг из ГДР в прыжке с шестом.

Предварительный раунд 
Соревнования предварительного раунда понадобились только для мужских команд. Они прошли 20—21 июня в испанской Барселоне и австрийской Вене, а также 5—6 июля в исландском Рейкьявике. В полуфинал выходили по две лучшие команды.

Полуфиналы 
Полуфиналы прошли 1—2 августа в финском Хельсинки, югославском Сараево и швейцарском Цюрихе у мужчин и в восточногерманском Берлине, румынском Бухаресте и западногерманском Херфорде у женщин. В финал выходили по две лучшие команды. Мужская сборная Швеции получила место в финале на правах хозяина соревнований.

Мужчины

Женщины

Финал

Командное первенство 
Мужская и женская сборная ГДР отобрали титул чемпионов турнира у сборной СССР, не позволив советским командам в третий раз подряд из трёх возможных взять Кубок.

В женской части соревнований основная борьба шла между двумя немецкими командами. Представительницы ГДР попали в тройку сильнейших во всех дисциплинах, ФРГ — в 11 из 13. Советская команда, несмотря на третье место, выступила крайне неудачно: только одна победа, ещё пять мест в тройке и как итог — 27 очков отставания от победителей.

У мужчин после первого дня среди лидеров неожиданно была команда Франции, но в итоге она стала только пятой. Сборная ГДР стала обладателем Кубка Европы со значительным преимуществом над СССР в 9,5 очков.

Сильнейшие в отдельных видах — мужчины 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд Кубков Европы

Сильнейшие в отдельных видах — женщины

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Кубки Европы по лёгкой атлетике
Август 1970 года
Спорт в Швеции в 1970 году
Спорт в Венгрии в 1970 году
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Швеции
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Венгрии
1970 год в лёгкой атлетике